El término Razdolni () puede referirse a:

Razdolni (Briujovétskaya, Krasnodar), localidad del raión de Briujovétskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Razdolni (Kanevskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kanevskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Razdolni (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Razdolni (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Razdolni (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.